Ruppin kan syfta på:

 Neuruppin – stad och huvudort i Landkreis Ostprignitz-Ruppin i Brandenburg, Tyskland.
 Alt Ruppin – stadsdel i Neuruppin och tidigare självständig ort.
 Burg Ruppin – medeltida borg i Alt Ruppin
 Ruppiner Land – ett historiskt landskap i det nuvarande förbundslandet Brandenburg i Tyskland
 Landkreis Neuruppin – preussiskt distrikt 1816/18–1952
 Kreis Neuruppin – östtyskt distrikt 1952–1993
 Landkreis Ostprignitz-Ruppin – administrativt distrikt i Brandenburg skapat 1993.